Объединение Германии — исторические события, произошедшие в Германии:

 Объединение Германии (1871)
 Объединение Германии (1990)